Из техничких разлога C# преусмерава овде.
C се може односити на:
 C (латиничко), латинично слово
 C (ћириличко), ћирилично слово
 Угљеник, хемијски елемент
 C, процедурални програмски језик
 C++, објектно-оријентисани језик
 C#, објектно-оријентисани језик
 Степен целзијуса, јединица за мерење температуре